Cuc se poate referi la:

Cuc, pasăre migratoare
Cuc (specie de ciuperci)
Cucești, Vâlcea, localitate din România
CUC, Jocuri intelectuale

Cucului 
 Dealu Cucului, Vrancea
 Valea Cucului, Prahova
 Târgu Cucului, cartier din Iași
 Râul Balta Cucului
 Râul Valea Cucului

Vezi și 
 Cucu (dezambiguizare)
 Cucuta (dezambiguizare)
 Cucuteni (dezambiguizare)
 Cucueți (dezambiguizare)
 Cucuieți (dezambiguizare)
 Cucuiș, Hunedoara
 Cucuceni, Bihor
 Cuculeasa, Buzău
 Cuculești, Vâlcea
 Vârful Cucurbăta Mare
 Cucuvea, pasăre din familia Strigidae